Фетешти има више значења:

 Фетешти, насеље у округу Јаломица у Румунији
 Фетешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Фетешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Фетешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Фетешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији